Der Begriff Kongresshalle ist enthalten in:

Deutschland
 Kongress am Park in Augsburg
 Kongresshalle (Berlin-Tiergarten) in Berlin-Tiergarten, auch als Schwangere Auster bekannt
 Kongresshalle (Berlin-Mitte) in Berlin-Mitte
 Kongresshalle Böblingen in Böblingen
 Kongreßhalle Leipzig 
 Musik- und Kongresshalle Lübeck in Lübeck
 Alte Kongresshalle (München)
 Kongresshalle (Nürnberg) auf dem Reichsparteitagsgelände (seit 2001 Dokumentationszentrum) 
 Sport- und Kongresshalle (Schwerin) in Schwerin
Korea
 Mansudae-Kongresshalle, Pjöngjang

Kongresshaus

Deutschland
 Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen
 Kongresshaus Rosengarten, Coburg
 AMO Kultur- und Kongreßhaus, Magdeburg
Österreich
 Kongresshaus Bad Gastein
 Kongresshaus Innsbruck
 Kongresshaus Salzburg
 Kongresshaus Villach
Schweiz
 Kongresshaus (Biel)
 Kongresshaus Zürich

andere Schreibweisen:

 darmstadtium (Kongresszentrum) in Darmstadt
 Internationales Congress Center Dresden in Dresden
 Kongresszentrum Schwabenlandhalle in Fellbach
 Congress Center Hamburg in Hamburg
 Congresshalle in Saarbrücken

Siehe auch:

 Kongresszentrum